Qsp est un sigle désignant :
 le débit spécifique.

Sigle

QSP est un sigle de 3 lettres qui signifie :
 quantité suffisante pour (généralement typographié q.s.p.), une indication utilisée en pharmacie et en agro-alimentaire ;
QSP était une formation (qualité sûreté prestataires) dans le nucléaire afin d'être habilité sur le matériel IPS (important pour la sûreté). Elle est depuis 2015 remplacée par les formations SCN (Savoir Commun du Nucléaire) et CSQ (Complément Sûreté Qualité).

Code
QSP est un code qui signifie :
 « Voulez-vous retransmettre à… gratuitement ? » selon le code Q.